Il Dolcetto d'Alba superiore è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Asti e Cuneo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino tendente a volte al violaceo nella schiuma.
odore: vinoso, gradevole, caratteristico.
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di moderata acidità, di buon corpo, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Asti
Vini DOC della provincia di Cuneo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Dolcetto